Gróf galántai Esterházy János (1610–1690) a cseszneki vár kapitánya
 Esterházy János (1625–1691) báró, 1683-tól gróf, győri vicegenerális (1655–1691)
 Esterházy János (1691–1744) cseszneki ág, gróf galántai Esterházy Dániel kuruc generális fia
 Esterházy János gróf (?–?) Esterházy Ferenc tárnokmester fia a fraknói ágból, több (a francia, portugál, brit, lengyel) udvarhoz követ, 1741-ben koronaőr
 Gróf galántai Esterházy János (1747–1800) főispán
 Gróf galántai Esterházy János (1901–1957) Csehszlovákia legjelentősebb magyar mártír politikus áldozata

hasonló
 Esterházy Nepomuk János (1754–1840) gróf a cseszneki ágból, császári és királyi kamarás belső titkos tanácsos, Veszprém vármegye főispánja (1813–1832), szabadkőműves, a kormányzótanács tagja
 Esterházy János Kázmér (van, ahol E. Nep. János Kázmér) (1774–1829) a zólyomi ágból, inszurgens ezredes és a Mária Terézia rend vitéze
 Esterházy Nep. János (1825–?) apja Esterházy Nepomuki János a cseszneki ágból, anyja Mária Jozefa az ifjabb frankói ágból
 Idősebb gróf galántai Esterházy János Mihály (1864–1905) földbirtokos, genealógiai író
 Gróf Esterházy János Nepomuk (1951)

Jegyzetek